

Patronyme 

 Adolphe Duport (1862-1890), homme politique français ;
 Adrien Duport (1759-1798), révolutionnaire français ;
 Auguste Duport (1777-1843), auteur dramatique français ;
 Bernard-Jean-Maurice Duport (1762-1832), révolutionnaire français ;
 Catherine-Isabelle Duport, aussi connue sous le nom de Catherine Duport, actrice française ;
 Christophe Duport, pilote de karting français ;
 Émile Duport (1981), publicitaire et militant pro-vie français ;
 François-Joachim Duport du Tertre (1719-1759), écrivain français ;
 Gilles Duport, dit aussi du Port, (v. 1625-1690), ecclésiastique et historien ;
 Jean-Louis Duport (1749-1819), violoncelliste français ;
  ;
 Laurent Duport (1965-), architecte français contemporain ;
  ;
 Marguerite-Louis-François Duport-Dutertre (1754-1793), révolutionnaire français (guillotiné) ;
 Paul Duport (1798-1866), auteur dramatique et librettiste français ;
 Paule Duport (1927-2017), femme politique française ;
 Pierre Georges Duport (1864-1939), général français de la Première Guerre mondiale ;
 Pierre Pagès-Duport (1823-1884), homme politique français ;
 Romain Duport (1986-), joueur de basket-ball français ;
 Vincent Duport (1987-), joueur de rugby français.

Musique 

 Duport, violoncelle construit en 1711 par Antonio Stradivari
 Neuf variations sur un Menuet de Duport, œuvre pour piano de Wolfgang Amadeus Mozart

Homonymie de patronyme